Friedrich Heidenreich ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Heidenreich (Orgelbauer) (1741–1819), deutscher Orgelbauer
 Friedrich Ferdinand Leopold von Heidenreich (1754–1836), königlich preußischer Generalmajor
 Friedrich Wilhelm Heidenreich (1798–1857), deutscher Arzt und Autor

Siehe auch:
 Fritz Heidenreich (1895–1966), deutscher Bildhauer